Ikabaru, ou l'une de ses graphies peut désigner :

Ikabarú : l'une des deux divisions territoriales et la seule paroisse civile la municipalité de Gran Sabana dans l'État de Bolívar ;
 Ikabarú : capitale de la paroisse civile d'Ikabarú, dans la municipalité de Gran Sabana dans l'État de Bolívar.

Homonymie de toponyme